Franz Chvostek ist der Name folgender Personen:

* Franz Chvostek senior (1835–1884), österreichischer Neurologe
 Franz Chvostek junior (1864–1944), österreichischer Internist